Kavina ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Kavina (1890–1948), tschechischer Botaniker

Siehe auch:

 Kawina
 Kravina